Чухломское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Чухломского района Костромской области России.

Административный центр — деревня Тимофеевское.

История 
Чухломское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО в состав Чухломского сельского поселения включено упразднённое Беловское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения
 Поселение на сайте района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Чухломского района
Сельские поселения Костромской области